Den femtende udgave af IAAF verdensmesterkaberne blev afholdt fra 22. til 30. august 2015 i Beijing, Kina. 43 nationer vandt 144 medaljer. Kenya toppede melaljetabellen for første gang med 7 guld, 6 sølv og 3 bronzemedaljer. USA vandt 18 medaljer, seks guld, seks sølv og seks bronze, hvilket var det højeste antal.

Medaljeoversigt

 Værtsnation

Referencer 

2015
Sport i 2015